
Свято-Феодоровский собор — православный храм в Пинске в честь покровителя города Феодора Тирона. Возведение собора, построенного в русско-византийском стиле по проекту архитектора Леонида Макаревича, было завершено в 2001 году. Храм был освящён Патриархом Московским и всея Руси Алексием II.

Фасады собора разделены на три арочных прясла, украшенных лишь узкими окнами. Над волнами закомар возвышаются пять куполов. Высота собора составляет 33 м. Рядом с храмом расположена соборная колокольня высотой 55 м, которая содержит 12 колоколов, отлитых на воронежском колокололитейном заводе Анисимова.

Примечания 

Храмы, заложенные в 1991 году
Храмы, построенные в 2001 году
Здания и сооружения, построенные в 2001 году в Белоруссии
Православные храмы Пинска
Пинск
Пинск
Пинск
2000-е годы в Брестской области